Дука:

• Дука — заможний козак.
 Багата людина; багач, багатій.

 Великий Дука — титул в Східній Римській (Візантійській) імперії.
 Дуки — візантійський аристократичний рід та імператорська династія.

 Георге Дука () (1620-1685) — гетьман (володар) Правобережної України (1681-1684), господар Молдовського князівства (1665—1666, 1668—1672, 1678—1683).
 Домінік Дука (нар. 1943) — чеський кардинал.
 Дука Ірина Михайлівна ( 1945) — російська актриса, народна артистка України.
 Лорен Дука (* 1991) — американська журналістка-фрілансерка, феміністка та політична оглядачка.
 Дука Павло Петрович — композитор, музикант, почесний громадянин Рівного.
 Дука Степан Харитонович (1907—1960) — український селекціонер, лауреат Державної премії СРСР.

Примітки